śmieć – odpad

 Filmy
 Śmieć (Zift, 2008) – bułgarski film fabularny w reżyserii Jawora Gyrdewa
 Śmieć (Trash, 2014) − brazylijsko-brytyjski film dramatyczny w reżyserii Stephena Daldry'ego

Zobacz też 
 umowa śmieciowa – publicystyczne określenie rodzaju umowy